Литература Израиля — литература, написанная израильтянами в Государстве Израиль. Большинство работ написаны на иврите, в то же время некоторые израильские авторы пишут на идиш, английском, арабском и русском языках. Литература на арабском языке, написанная в Израиле, часто классифицируется как палестинская литература. Израиль является вторым государством в мире, после США, по печатанию и продаже новой литературы.

Литература на иврите 
Основы современной израильской литературы были заложены группой эмигрантов из Второй алии в их числе Агнон, Шмуэль Йосеф, Дави́д Шимо́ни и Яков Фихман. До Первой мировой войны еврейская литература была сосредоточена в Восточной Европе. После войны и революции в России многие писатели, писавшие на иврите, уехали в Палестину. В 1921 году 70 писателей встретились в Тель-Авиве и основали Ассоциацию ивритских писателей. В 1920 и 1930-е годы Палестина стала доминирующим центром литературы на иврите. Большинство пионеров ивритской литературы были сионистами. Великие деятели XX века — Ахад ха-Ам и Шаул Черниховский — провели свои последние годы в Тель-Авиве, и хотя это был не самый важный период их творчества, они оказали большое влияние на молодых ивритских писателей .

Для следующего поколения писателей в центре внимания был Израиль, даже когда они писали о других странах мира. Среди выдающихся имен: Ури-Цви Гринберг и Авраам Шлёнский.

Третье поколение писателей появилось примерно во время Войны за независимость Израиля. Ключевые фигуры: Самех Изхар, Моше Шамир, Хаим Гури и Биньямин Таммуз. Они были сабрами или были привезены в страну в раннем возрасте. Сильное влияние теперь шло в Израиль из других стран, особенно западных. Группа под названием «Хананеи» даже пыталась отрицать связь между израильтянами и евреями из других стран.

Следующее поколение 1960-х годов (Авраам Б. Иегошуа, Амос Оз, Натан Йонатан, Йорам Канюк) стремились занять место для израильской культуры в мире и подчеркнуть уникальные аспекты еврейской жизни в Израиле.

Писатели следующего поколения родились в 1960-е и 1970-е годы и дебютировали в 1980-е и 1990-е годы. Они рассматривали основные вопросы еврейско-израильского существования.

Литература на идиш 
Помимо писателей на иврите, в Израиле существует также значительная творческая активность и на других языках, в частности на идиш. До Второй мировой войны основные центры издательства литературы на идиш были в Варшаве, Москве и Нью-Йорке, а в Палестине культивировалась определённая враждебность по отношению к языку идиш, так как считалось, что он может помешать возрождению иврита. Однако после Второй мировой войны отношение к идиш несколько изменилось: европейские центры языка были уничтожены во время Катастрофы, а в Нью-Йорке интерес к идиш пошёл на убыль. После Второй мировой войны некоторые из идишских писателей переселились в Израиль, и отношения между языками стали несколько более дружественными.
Среди известных писателей на идиш были Давид Пински, Шолом Аш, Авром Суцкевер, Иосиф Керлер.

Основные темы произведений на идиш в Израиле посвящены Холокосту (ведущий писатель Ехиель Динур) и жизни иммигрантов.

Публикация книг в Израиле 
По закону Израиля, Национальная библиотека при Еврейском университете в Иерусалиме безвозмездно получает по две копии каждой книги, изданной в Израиле. В 2004 году представители университета сообщили, что они получили 6436 новых книг. В 2006 году 85% из 8000 книг, направленных в библиотеку, были на иврите. Почти 8% книг, выпущенных в 2004 году, были книгами для детей и еще 4% были учебниками. По типу издательства, книги: 55% коммерческих, 14% самиздатовских, 10% правительственных, 7% образовательных и 14% опубликованных другими типами организаций.

Известные писатели Израиля 
 Рахель (Блувштейн)
 Леа Гольдберг
 Шмуэль Йосеф Агнон
 Амос Оз
 Эфраим Кишон
 Иехуда Амихай
 Авраам Б. Иегошуа
 Меир Шалев
 Давид Гроссман
 Этгар Керет
 Ирит Линур

Детские писатели 
 Мириям Ялан-Штеклис
 Ури Орлев
 Йехонатан Гефен

Русско-израильская литература 
Литература, создаваемая в Израиле на русском языке, очень разнообразна по жанрам, мировоззрению, читательской аудитории. Среди ярких имен: Яков Цигельман, Юлия Винер, Анри Волохонский, Эфраим Севела,Михаил Генделев, Дина Рубина, Эли Люксембург, Даниэль Клугер, Нелли Воскобойник, Денис Новиков, Елена Минкина-Тайчер, Нина Воронель, Иличевский, Маркиш Давид, Михаил Юдсон, Шехтер Яков.

См. также 
 Литература на иврите
 Еврейская литература

Примечания

Литература

Ссылки 

 heblit.org - Израильская литература на русском языке 

  «The State of the Arts»: Israeli Literature 1995-1998 // mfa.gov.il, 2009 
 Культура — Литература", 2003 
 Weill, Asher Культура Израиля // mfa.gov.il, 2009

Иврит
Идиш